I magnifici sette – film del 1960 diretto da John Sturges
 I magnifici sette – serie televisiva del 1998
 I magnifici 7 – film del 2016 diretto da Antoine Fuqua